Tarnus pulcher is een hooiwagen uit de familie Assamiidae.

Assamiidae